Веинтисинко де Дисијембре има више значења:

 Веинтисинко де Дисијембре (Пихихијапан), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Веинтисинко де Дисијембре (Назас), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику